АСМ или Асм может означать:
Ассоциация современной музыки
Атомно-силовой микроскоп
Автосельхозмаш
 жаргонное название языка ассемблера
 АСМ-ДТ — экспериментальный автомат, созданный в Тульском Проектно-конструкторском технологическом институте машиностроения.

См. также 
 Ассоциация вычислительной техники ()